Het Oranje Kruis (Nederland)
 Het Oranje Kruis (Vlaanderen)